Seiferth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Seiferth (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Leonhard Seiferth (1899–1990), HNO-Arzt, 1950–1968 Ordinarius in Köln
 Martin Seiferth (* 1990), deutscher Basketballspieler